Бранчвілл:

 Бранчвілл — містечко в штаті Алабама
 Бранчвілл — частина південно-східної частини міста Ріджфілд, штат Коннектикут
 Бранчвілл — невключена територія в штаті Джорджія
 Бранчвілл — невключена територія в штаті Індіана
 Бранчвілл — боро в штаті Нью-Джерсі
 Бранчвілл — містечко в штаті Південна Кароліна